Landkreis Mittweida, een voormalig district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Saksen
 Mittweida (stad), een gemeente en plaats in de Duitse deelstaat Saksen